Pierwszy rząd Taaviego Rõivasa – rząd estoński od 2014 do 2015
 Drugi rząd Taaviego Rõivasa – rząd estoński od 2015 do 2016